Bahr al-Ghazal (arab. بحر الغزال, Gazellen-Fluss), auch Bahr el-Ghasal oder Bahr el-Ghazal, bezeichnet: 

 Bahr al-Ghazal (Fluss), einen Fluss in Sudan
 Bahr al-Ghazal (Region), eine Region in Sudan
 Bahr el-Ghazal (Wadi), ein Wadi im Tschad